IJ (estany), estany al costat d'Amsterdam
 IJ (lletra), lletra addicional a l'alfabet llatí emprada en el neerlandès
 Ij (riu), riu de Rússia